Diabla Góra – osada w województwie warmińsko-mazurskim
 Diabla Góra – wzniesienie w województwie łódzkim
 Diabla Góra – wzniesienie w województwie warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Čertova hora